Друга лига Шпаније, познатија као Друга дивизија () или Ла Лига 2 је други ниво фудбалских лигашких такмичења у Шпанији. Од сезоне 2019/20, због спонзорског уговора, лига је променила име у -{LaLiga SmartBank}-.

Историја 
 Ово такмичење је основано 1929. године под окриљем Краљевског фудбалског савеза Шпаније. Од 1983. године организује се под окриљем ЛПФ-а.
 4. јуна 2008. године, лига је променила име у Лига Аделанте, јер је банкарска група ББВА постала спонзор.
 2016. године, лига је променила име у La Liga 1|2|3, јер је још једна банкарска група Banco Santander постала спонзор.
2019. године, лига још једном мења име због спонзора, овај пут у -{LaLiga SmartBank}-.

Формат такмичења 
Од 2010/11 у лиги учествују 22 екипе, игра се по двокружном систему, на домаћем и гостујућем терену. Сваке године два првопласирана тима аутоматски прелазе у Примеру. Тимови од 3. до 6. места играју у плеј оф-у за последње место које води у Примеру. Последња четири тима испадају у нижи ранг такмичења.

Резултати по сезонама

Референце

Спољашње везе 

 

Ш
Фудбал у Шпанији